Mark I  – abbreviato in Mk I, è una forma utilizzata in lingua inglese, equivalente all'italiano Modello I o Tipo I

Armi 
Mark I  – primo carro armato britannico
Mark I  – Mark I Trench knife, pugnale con tirapugni in uso alle forze armate statunitensi

Informatica 
Mark I  – semplificazione di Harvard Mark I, è il nome con cui è noto lAutomatic Sequence Controlled Calculator (ASCC), il primo calcolatore digitale automatico

Televisione 
 MOE Mark 1 - personaggio immaginario dell'universo fantascientifico di Star Trek, meglio noto come Dottore

Pagine correlate 
Mark